Sôjirô Seta est un personnage de fiction du manga Kenshin le vagabond.

Description 
Aussi surnommé Tenken no Sôjiro (Sôjiro le Sabre Divin), il est le bras droit de l'assassin qui a succédé à Battosaï, Makoto Shishio. Sô, comme il est appelé, est un prodige du sabre dont la force réside en partie dans le fait qu'il ne « ressent » aucune émotion, hormis la joie, lors des combats et dans la vie en général. Il possède également une vitesse dépassant la "traditionnelle" vitesse divine de Battosaï.

Shishio l'a recueilli lorsqu'il n'était encore qu'un enfant maltraité et renié par sa famille adoptive et lui a enseigné le kendo ainsi que son principe qui est « Les gros poissons mangent les petits, dans ce monde il n'y a pas de place pour les faibles ». Ce principe lui posera bien des problèmes lorsqu'il croisera le fer avec Kenshin...

Seta, Sojiro